Gustave „Taf“ Gosselin (* 28. Dezember 1927 in Quevaucamps; † 3. Februar 1986 in Mont-sur-Marchienne) war ein belgischer Autorennfahrer.

Karriere 

Gosselin begann seine Karriere als Rennfahrer bei nationalen Club- und Bergrennen in seinem Heimatland Belgien. Noch als Amateur fuhr er sein erstes internationales Rennen. Bei der Mille Miglia 1955 fuhr er einen privat gemeldeten Mercedes-Benz 180 D. Der damals noch völlig unbekannte Belgier wurde 240. in der Gesamtwertung. Ein Jahr später war er wieder beim italienischen Straßenrennen am Start und erreichte diesmal auf einem Peugeot 203 mit dem 100. Gesamtrang einen Platz unter den ersten Hundert.

International bekannt wurde der Belgier in den 1960er-Jahren als Werksfahrer bei den belgischen Rennmannschaften, der Equipe Nationale Belge und der Ecurie Francorchamps. 1964 siegte er beim 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps und verpasste ein Jahr später den Sieg beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans nur knapp.  Gosselin teilte sich einen Ferrari 250LM mit dem Franzosen Pierre Dumay. Am Sonntag, knapp zwei Stunden vor Rennende, lag der belgische 250LM sicher in Führung, als Gosselin am Ende der Les-Hunaundiers-Geraden einen Reifenschaden hatte. Der Reifen explodierte und zerstörte die Karosserie am Hinterwagen. Gosselin brachte den Wagen zwar zurück an die Box, aber durch die langwierige Reparatur verlor das Team sieben Runden. Am Ende reichte es noch für den zweiten Gesamtrang.

Gosselin fuhr bis Anfang der 1970er-Jahre Sportwagenrennen und gewann 1971 gemeinsam mit Teddy Pilette das 500-km-Rennen von Villa Real auf einem Lola T70

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Ergebnisse bei racing sports cars
 Gustave Gosselin bei 24-h-en-piste

Rennfahrer (Belgien)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Geboren 1927
Gestorben 1986
Mann
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Belgier